Soy mujer puede referirse a:

 Soy mujer, álbum musical de la cantante Chenoa;
 Soy mujer, sencillo musical de la cantante Chenoa;
 Soy mujer, sencillo musical del dúo Ha*Ash;